Publi Corneli Escipió Nasica Corculum () va ser un magistrat romà. Formava part de la gens Cornèlia i era de la família dels Escipió, d'origen patrici.

Era fill del cònsol del 191 aC Publi Corneli Escipió Nasica. El cognom Nasica (nas punxegut) s'havia convertit en hereditari. Va heretar del seu pare l'afició a la jurisprudència i pel seu coneixement de la llei civil i pontifical va rebre el nom de Corculum (coret, cor petitet, com a seu del sentiment i del seny).

Es va casar amb una filla de Publi Corneli Escipió Africà Major, Cornèlia Africana. Se'l menciona per primera vegada l'any  quan servia amb distinció a les ordes de Luci Emili Paule Macedònic, especialment a la Batalla de Pidna, a Macedònia. L'any  va ser cònsol per primera vegada amb Gai Marci Fígul, però va renunciar quasi al mateix moment de prendre possessió del càrrec per un defecte en els auspicis, juntament amb el seu col·lega. L'any  va ser censor amb Marc Popil·li Laenes i va imposar una norma per la qual no es podien erigir estàtues de personatges públics al fòrum, sense l'autorització expressa del senat o del poble. Durant la seva censura es va introduir per primer cop la clepsidra a Roma. Va ser cònsol per segona vegada el  amb Marc Claudi Marcel i va sotmetre als dàlmates. Es va oposar a les innovacions i en el seu consolat va fer demolir un teatre, quasi acabat, per ser contrari a la moral publica. Quan Cató expressava el seu desig de destruir Cartago (Delenda est Cartago), Escipió, en canvi, declarava que s'havia de conservar, ja que l'existència d'aquest rival servia per donar prova de la llibertat del poble.

L'any  va ser escollit Pontífex Màxim. Com a orador va ser elogiat per Ciceró i Aureli Víctor el descriu com «».

Referències 

Escipio Nasica Corculum, Publi Corneli
Oradors romans del segle II aC
Cònsols romans de la dècada del 160 aC
Cònsols romans de la dècada del 150 aC
Morts a Roma
Escriptors de Roma en llatí
Escriptors romans en llatí
Religiosos de Roma
Polítics de Roma